Feyler ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Feyler (1863–1931), Schweizer Jurist, Redaktor und Hochschullehrer
 Marie Feyler (1865–1947), Schweizer Ärztin und Feministin
 Rudolf Feyler (1870–1949), deutschbaltischer Maler und Dekorateur

Siehe auch:

 Feiler